Prénom : (prononcé Léonarda)

 Leonarda Cianciulli, tueuse en série
 Leonarda Dibrani, protagoniste de l’affaire Leonarda.
 

Deuxième prénom ou nom de famille :

 Isabella Leonarda (née le  à Novare, au Piémont ; morte le  dans la même ville) était une religieuse et compositrice italienne du . 

Autres :

 Affaire Leonarda (France, 2013)

Voir aussi :